

Patronyme

Personnalités 
 Anders Fridén, (1973-), chanteur suédois.
 Lena Fridén (1962-), joueuse de squash suédoise. 

Homonymie de patronyme suédois